Kiichirō Furukawa , född 22 juli 1929, död 29 juni 2016, var en japansk astronom.

Minor Planet Center listar honom under namnet K. Hurukawa som upptäckare av 92 asteroider. Alla upptäckterna gjordes tillsammans med landsmanen Hiroki Kōsai.

Asteroiden 3425 Hurukawa är uppkallad efter honom.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 Astronomiska upptäckter av K Furukawa

Referenser 

Japanska astronomer under 1900-talet
Födda 1929
Avlidna 2016
Män
WP:Projekt Japan